НДР — абревіатура:

 Німецька Демократична Республіка — соціалістична німецька держава, що існувала з 7 жовтня 1949 року по 3 жовтня 1990 рік на території, підконтрольній СРСР.
 «Наш дім — Росія» (партія) — російська політична партія, що існувала з 12 травня 1995 року по 12 травня 2006 року.
 «Наш дім — Росія» (фракція) — фракція в Державній думі Федеральних зборів Російської Федерації II скликання.
 Науково-дослідні роботи

Акроніми